Cleeve ist der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:

 Cleeve (Oxfordshire), ein Ort in Oxfordshire
 Cleeve (Somerset), ein Ort in North Somerset

Siehe auch:
 Cleeve Abbey, ehemalige Abtei bei Washford in Somerset
 Cleeve Hill, Berg in den Cotswolds, Gloucestershire
 Cleeve Lock, eine Schleuse in der Themse